Bolberitz steht für:
 ein Adelsgeschlecht der Oberlausitz, siehe Bolberitz (Adelsgeschlecht)

Bolberitz ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Bolberitz von Bleybach (1906–1978), ein ungarischer Ingenieur für Gesundheitswesen 

Siehe auch: 
 Bolbritz, ein Dorf im westlichen Teil der Stadt Bautzen